Anthony Ray (1937–2018) – amerykański producent filmowy
 Sir Mix-a-Lot, wł. Anthony Ray (ur. 1962) – amerykański raper